Echinostomatidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Echinostomatidae i ordningen Echinostomida, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Neodermata, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Echinostomatidae 21 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Echinostomatidae